Crescent ou Crescens et Crescentien, est un nom propre ou nom commun qui peut désigner :

Nom commun
Crescent, mot anglais signifiant .

Saints des Églises chrétiennes
Par ordre chronologique du décès : 
 Crescent/Crescens de Vienne († vers 100), disciple de saint Paul, probable premier missionnaire dans les Gaules et fondateur de l'église de Vienne (Isère) ; célébré le 27 juin.
 Crescent de Sassari († vers 130), ou Crescentien, martyr à Sassari en Sardaigne sous Adrien ; célébré le 31 mai en Orient. 
 Crescent de Tibur († vers 135), fils de sainte Symphorose et de saint Gétule, martyr à Tibur (aujourd'hui Tivoli) en Campanie, sous Hadrien, avec ses six frères légendaires saints Julien, Némèse, Primitif, Justin, Stactée et Eugène ; célébrés le 18 juillet ; ils sont connus sous l'expression des « Sept-Saints de Tibur ».
 Crescent († vers 258), martyr en Afrique avec Dominique, Victor, Primieu, Saturnin, Lybose, Second, Honorat, sous la persécution de Valérien ; célébré le 29 décembre.
 Crescent de Saldo († vers 287), ou Crescentien, soldat romain, martyr à Saldo près de Città di Castello (ex Tifernum Tiberinum) en Ombrie sous Dioclétien ; célébré le .
 Crescent († 303), jeune enfant, fils de saint Euthyme, martyr à Rome sous Dioclétien, décapité sur la Via Salaria ; célébré le 14 septembre.
 Crescentien de Rome († vers 303 ou 304), avec Cyriaque le diacre, ainsi que Large, Memmie, Julienne, Smaragde et dix-huit autres, martyrs à Rome sous Dioclétien et Maximien ; célébrés le .  
 Crescent de Myre (), martyr brûlé à Myre en Lycie ; célébré le 15 avril.
 Crescent († vers 244) ou  ?), martyr avec ses compagnons Dioscoride, Paul et Helladius ; célébré le 28 mai. 
 Crescentino di Città di Castello (°276 - +303), né à Rome et décédé à Pieve dé Saddi, est un saint de l'Église catholique romaine, patron d'Urbino - Città di Castello - Crescentino ; célébré le .

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Crescent, fils des amours du pape Jean X et de la jeune Theodora qui lui avait permis d’accéder au Saint-Siège ; le consul Crescent étranglera le pape Benoît VI et sera lui-même étranglé dans son lit.
 Crescens était un agitator, c'est-à-dire un conducteur de quadrige,  originaire de Maurétanie. 
Crescent Marault, homme politique français, maire d'Auxerre et président de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois (2020-)

Toponymes

Canada 
 Rue Crescent, rue de Montréal (Québec, Canada).

États-Unis 
 Crescent, une ville du comté de Pottawattamie, en Iowa ;
 Crescent, census-designated place située en Louisiane ;
 La Crescent, ville du Minnesota ;
 Crescent, ville de l’Oklahoma ;
 .

France 
 Lac du Crescent, un lac-barrage situé dans les départements de la Nièvre et de l'Yonne.

Royaume-Uni 
 , nom donné dans les pays anglophones au modèle architectural classique de bande de maisons en demi-cercle autour d'une place :
 Royal crescent à  Bath en Angleterre.

Divers 
 .

Musique

Club 

 Le Crescent, un club de jazz à Mâcon.

Album 

 Crescent, le cinquième album du chanteur japonais Gackt Camui, sorti en 2003 ;
 Crescent, un album jazz de John Coltrane sorti en 1964 ;
 Crescent, un album du duo japonais Wink sorti en 1990.

Voir aussi 

 Crescent, une ligne ferroviaire entre New York et La Nouvelle-Orléans.
 Crescent, une équipe cycliste française du début du  qui compta dans ses rangs Hippolyte Aucouturier
 Crescent, un fabricant de deux-roues suédois.
 , page d'homonymie.

Références

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre